Вайсбах (Вейсбах) (, ) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Вейсбах, Иоганн Бернгард (1665—1735) — русской службы генерал от кавалерии, затем генерал-аншеф, сподвижник Петра I.
 Вайсбах, Франц Генрих (1865—1944) — немецкий востоковед.
 Вейсбах, Юлиус (1806—1871) — саксонский математик и механик-гидравлик.
 Вайсбах, Юлиус Альбин (1833—1901) — немецкий минералог, кристаллограф; сын Юлиуса Вайсбаха.

Топоним 
 Вайсбах — река в Германии, протекает по земле Тюрингия.
 Вайсбах — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Вайсбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Вайсбах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

 Вайсбах-бай-Лофер — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

См. также 
 Вайс
 Вайсс
 Вайсберг